Kanellopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasios Kanellopoulos (1923–1994), griechischer Politiker, MdEP
 Efthymios Kanellopoulos (1872–1933), griechischer Diplomat, Außen- und Wirtschaftsminister
 Kanellos Kanellopoulos (* 1957), griechischer Radrennfahrer und Extremsportler
 Panagiotis Kanellopoulos (1902–1986), griechischer Politiker und Ministerpräsident